Кампо Калифорнија има више значења:

 Кампо Калифорнија (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо Калифорнија (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо Калифорнија (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо Калифорнија (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику